Saint-Bauzile kan syfta på:
 Saint-Bauzile, Ardèche
 Saint-Bauzile, Lozère